Los ejemplos de cálculo de antenas que siguen sólo tienen por objeto mostrar el funcionamiento de algunos casos y el origen de la ganancia y de la impedancia. Los cálculos son aproximados y no tienen en cuenta, por ejemplo, el grueso de los elementos de la antena, que aquí son considerados como finos. Tampoco se tiene en cuenta la influencia de la Tierra. Las longitudes de los dipolos y sus separaciones son arbitrarias y no tienen tal vez ninguna utilidad en la realidad. Los cálculos obtenidos con los programas dados como enlaces externos son probablemente más útiles en la práctica.

Salvo indicación contraria, todos los ángulos están en radianes.

Dipolo cuarto de onda 

Una antena  o "cuarto de onda" es una antena de  de largo colocada verticalmente sobre un plano dieléctrico o conductor que le sirve de reflector. La imagen de la antena parece recorrida por una corriente que tiene el mismo sentido que la de la antena real. El conjunto forma una antena  pero que solo radia, por supuesto, hacia arriba. Es preferible que el plano sea conductor, porque un dieléctrico solo refleja bien las ondas electromagnéticas que cuando la incidencia es rasante.

Pero en el buen lado del reflector (hacia arriba) el campo eléctrico y luego la potencia por metro cuadrado es el mismo que el producido por un dipolo  alimentado con la misma corriente. Pero como la potencia total es la mitad de la que emitiría el dipolo , la resistencia en serie de la impedancia de la antena es igual a la mitad de la resistencia de un dipolo . Es decir  ohmios, ya que la parte reactiva también está dividida por dos. La ganancia de la antena es la misma que la de un dipolo  o sea 2,14 dBi.

Cuando la tierra no es utilizable, como en un vehículo, se puede utilizar el techo metálico de este mismo como plano de tierra. En otros casos se puede simular un plano de tierra con una rejilla conductora o simplemente con varillas radiales al pie del cuarto de onda. Ese tipo de antena se llama ground-plane. Modificando la inclinación de las varillas se modifica también el diagrama de radiación y, por supuesto, la impedancia.

==

Dipolo con diedro reflector 

Si, en lugar de colocar una superficie plana como reflector, se utiliza un diedro formado por superficies o rejillas metálicas las ondas emitidas por el dipolo se reflejan una o dos veces en las superficies y el resultado es equivalente a añadir antenas imágenes suplementarias. En el ejemplo de la derecha, el ángulo escogido para el diedro es de 90°. Eso hace aparecer dos imágenes de un solo reflejo y otra de dos reflejos. Si el ángulo hubiese sido 60° habrían aparecido 5 imágenes: 3 negativas y dos positivas.

En este ejemplo, hemos puesto la separación entre el dipolo y el vértice del diedro .  La distancia entre la antena 1 (el dipolo) y la antena 3 es de . La distancia entre el dipolo y las antenas 2 y 4 es de .

Como en el caso precedente solo necesitamos la primera ecuación del sistema de la describe ya que conocemos las corrientes:

Sabemos que:

Luego:

La impedancia es

En las mismas curvas que en el caso precedente encontramos:
 ohmios
 ohmios
 ohmios
Eso nos da una impedancia de la antena:
 ohmios
El campo eléctrico lejano es:
 

En estas ecuaciones,  es el campo producido por un dipolo  solo.
En la mejor dirección, para , ese campo vale:

Lo que nos permite de calcular la ganancia:
 dBi

Antena Yagi-Uda a dos elementos 

Puede encontrar una explicación del funcionamiento de esta antena en Yagi.

En el ejemplo de la derecha hemos construido un caso simple de antena Yagi-Uda. Este ejemplo solo comporta un elemento alimentado de  y un director de  de largo a  de distancia. Buscando en las curvas adecuadas encontramos:¿Cuales son las curvas?

El sistema de ecuaciones es:

De la segunda ecuación deducimos:

Vea que, en este caso particular, la corriente en el elemento parásito es más grande que en el elemento alimentado.

El campo lejano  de la antena será la suma de los campos producidos por el dipolo alimentado
 y por el director, pero teniendo en cuenta el desfase:
 
Donde  es el avance de la señal de 2 con respecto a 1 del hecho que el 2 está más cerca del punto de observación que 1:
 
donde  es la separación entre los dos dipolos.

 
pero
 
 
Como solo nos interesamos a la amplitud:
 
En el dibujo precedente solo hemos representado el término debido a la interferencia, es decir, la raíz cuadrada en la última fórmula. Para obtener el diagrama final aún habría que multiplicarlo por el diagrama de radiación  de un dipolo .

Hacia la mejor dirección (para ) el campo lejano vale:

Calculemos la impedancia de la antena:
 
El cálculo da:
  ohmios.
La ganancia de la antena es:
 dBi

Antena Yagi-Uda a tres elementos 

En el dibujo de la derecha, figura una antena Yagi-Uda de tres elementos:
el elemento alimentado de  de longitud.
un director de  situado  delante el elemento alimentado.
un reflector de  situado a  detrás del elemento alimentado.
En las curvas encontramos:

El sistema de ecuaciones es:

Deducimos:

Después de largos y fastidiosos cálculos con números complejos, obtenemos:

El campo lejano será:

donde 
y .

Tomando como referencia la fase del elemento alimentado, la fase del director es:

y la fase del reflector es:

El campo lejano de la antena es:

Y su amplitud será:

Para  obtenemos  .
La impedancia de la antena es:
 ohmios.
La ganancia es:
 dBi.

Estos pesados cálculos muestran el mérito de quienes los hicieron cientos de veces, décadas antes de la aparición de computadoras y calculadoras.

Referencias 
Antenas. A. Cardama, L. Jofre, J.M. Rius, J. Romeu, S. Blanch, M. Ferrando. Edicions UPC
Electronic Radio and Engineering. F.R. Terman. MacGraw-Hill
Lectures on physics. Feynman, Leighton and Sands. Addison-Wesley
Classical Electricity and Magnetism. W. Panofsky and M. Phillips. Addison-Wesley

Enlaces externos 
 Curso de antenas para ingenieros
 Antenas para bandas de frecuencias milimétricas
 MMANA: Programa de modelización de antenas gratuito, con versión en español

Antenas